Saffin ist der Familienname von
 Janelle Saffin (* 1954), australische Politikerin
 John Saffin (1626–1710), neuenglischer Kaufmann, Jurist und Dichter

Siehe auch
 Safin